Влади́мир Ива́нович Сысо́ев:
 Сысоев, Владимир Иванович (1947—2010) — русский писатель и реставратор.
 Сысоев, Владимир Иванович (1940—2011) — ректор Воронежского ГИФК.